Вельяшев-Волынцев — фамилия.

Представители фамилии:
 Вельяшев-Волынцев, Дмитрий Иванович (1774—1818) — русский поэт, драматург и переводчик.
 Вельяшев-Волынцев, Иван Андреевич (1737—1795) — русский артиллерист и педагог, инженер-генерал-майор.
 Вельяшева-Волынцева, Анна Ивановна — русская писательница и поэтесса, переводчик.
 Вельяшева-Волынцева, Пелагея Ивановна (1773—1810) — русская писательница и переводчик.

См. также 
 Вельяшевы — старинный русский дворянский род.